Подстраивающийся победитель () — процедура решения задачи справедливого дележа, которая была предложена американскими учеными  и  в 90-е годы XX века.


Описание 
Предмет дележа оценивается каждым игроком в соответствии с его субъективным восприятием и делится на основе полученного рейтинга.

Пример 
Пусть объединение работодателей и профсоюзов наемных работников обсуждают трудовое соглашение, в котором присутствует 6 пунктов: повышение заработной платы в начале года, величина минимальной заработной платы, доля медицинской страховки, которую должен оплачивать работодатель, пенсионный возраст, размер надбавки за выслугу лет и пособие, выплачиваемое при увольнении.

Решения, принятые игроками, представлены в таблице:

Как видно из таблицы, решения игроков расходятся по всем пунктам.

Решение по принципу «подстраивающийся победитель» предлагает следующее:
 Каждый игрок распределяет 100 баллов между проблемными пунктами (наибольшее количество баллов получает самый важный с точки зрения игрока пункт)
 В каждой строке судьей выбирается (отмечается) элемент с максимальным значением
 Подсчитывается сумма выигранных баллов.

Если суммы для всех игроков совпадают, то решение игры найдено. В приведенном примере суммы баллов не совпадают и, соответственно, такое решение не удовлетворяет условию равноценности.

На этом этапе и начинается «подстраивание» путём перераспределения доли того, кто получил больше в пользу того, кто получил меньше. Нужно отметить, что в этой части нужно работать только с теми пунктами, которые могут быть поделены.

Экономические модели